Улам — фамилия. Известные носители:
 Улам, Адам — американский историк, советолог.
 Улам, Станислав — американский физик.